Iasnaïa Poliana, aussi transcrit Yasnaya Polyana ou Yasnaïa Poliana (en ), peut faire référence à :

Au domaine de Léon Tolstoï et ce qui est nommé en son honneur 
 Iasnaïa Poliana est le domaine héréditaire de Léon Tolstoï, un musée, dans le village du même nom dans le  de la région de Toula.
  est un prix littéraire nommé d'après L. N. Tolstoï.
  est une gare ferroviaire de (1868) inscrite en tant qu'objet patrimonial culturel de Russie et qui abrite le complexe musée-gare "Kozlova Zaseka" depuis 2001.
 Iasnaïa Poliana est une usine de confiseries située à Toula ; entre autres produits, elle produit des bonbons nommés Iasnaïa Poliana en l'honneur de L. N. Tolstoï.
  est une revue pédagogique de L. N. Tolstoï, publiée en 1862.

Localités

Biélorussie 
  est un village du raïon de Bouda-Kachaliova dans l'oblast de Gomel.
  est un village du raïon de Tchatchersk dans l'oblast de Gomel.
 Iasnaïa Poliana est un village du raïon de Chtchoutchyn dans l'oblast de Grodno.
 Iasnaïa Poliana est un village du raïon de Belynitchi dans l'oblast de Moguilev.
  est un village du raïon de Klimavitchy dans l'oblast de Moguilev.
 Iasnaïa Poliana est un village du raïon de Tcherykaw dans l'oblast de Moguilev.

Bulgarie 
   est un village de la ville de Primorsko dans l'oblast de Bourgas

Kazakhstan 
 Iasnaïa Poliana est un village du  dans la région Kazakhstan-Septentrional.
 Iasnaïa Poliana est le nom de l’ancien aoul de  dans le district de Joualy dans l'oblys de Jambıl.

Moldavie
  est un village du raïon de Cahul.

Russie

Oblast de l'Amour 
 Iasnaïa Poliana est un village du .

République de Bachkirie 
  est un hameau du 
  est un hameau du raïon Kaltasinski.

Oblast de Belgorod 
 Iasnaïa Poliana est une ferme paysanne dans le  appartenant à la  municipalité rurale Belenikhinskoye dont le centre administratif est .
 Iasnaïa Poliana est une ferme paysanne du  appartenant à la  dont le centre administratif est .

République du Daghestan 
  est un village du raïon de Kizliar.

Oblast de Kaliningrad 
 Iasnaïa Poliana est un village du raion de Nesterov.

Crimée
  est un  du raïon de Rozdolné.

Ukraine

  est un village du  dans l'oblast de Donetsk.
  est un village de la village de Kramatorsk dans l'oblast de Donetsk.
  est un village du district de Pulinski dans l'oblast de Jytomyr.

Film
 De New-York à Iasnaïa Poliana, film de Friedrich Ermler 1962, URSS (Noir et Blanc - fiction)

Voir également
  est un village au nom similaire du raïon de Troïtsk dans l'oblast de Tcheliabinsk.

Références 

Homonymie de toponyme